Borja steht für:

 Borja (Name), Familienname und männlicher Vorname
 Adelsgeschlecht aus Valencia, siehe Borgia
 Borja (Saragossa), Gemeinde in der spanischen Region Aragonien
 Campo de Borja, Comarca und Weinanbaugebiet in Spanien
 ein Gebirge in Bosnien und Herzegowina, siehe Borja (Gebirge)
 Borja (Albanien), ein Dorf in Albanien, nahe dem Grenzübergang Borja/Glloboçica zum Kosovo

Siehe auch:
 Borjas